Клара́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65150.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Тулузы, в 29 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 445 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 292 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 215 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 215 активных жителей работали 206 человек (98 мужчин и 108 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 77 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи